Rüştü ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „rechtgeleitet“. Andere Formen des Namens () werden meist als „Rushdi“, „Ruschdi“ bzw. „Ruschdī“ oder „Rushdie“ transkribiert.

Namensträger 

 Tevfik Rüştü Aras (1883–1972), osmanisch-türkischer Arzt, Politiker und Diplomat
 Rüştü Hanlı (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Rüştü Reçber (* 1973), türkischer Fußballspieler
 Rüştü Kazım Yücelen (1948–2014), türkischer Ökonom und Politiker
 Fatin Rüştü Zorlu (1912–1961),  türkischer Diplomat und Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname